12. etape af Giro d'Italia 2018 gik fra Osimo til Imola 17. maj 2018. 

Sam Bennett tog sin anden etapesejr.

Etaperesultater

Samlet

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

12